Балтийский и международный морской совет (БИМКО или BIMCO) () — неправительственная организация, занимающаяся вопросами морской судоходной политики, унификации транспортных документов и информированием членов по различным аспектам международной морской торговли.

Членами БИМКО являются судовладельцы (в настоящее время более тысячи), судовые брокеры и агенты, клубы P&I и ассоциации из 121 страны мира.

История 
БИМКО был создан в Копенгагене в 1905 году и до 1985 года имел название Балтийской и международной морской конференции.

Основные органы 
Основными органами БИМКО являются:
 Общее собрание — высший орган, собирающийся раз в два года;
 Совет директоров — руководящий и контролирующий орган, включающий представителей судовладельцев из 20 стран;
 Комитет по документам. Занимается унификацией морских документов, включает представителей судовладельцев из 30 стран и одного представителя от каждого клуба, собирается два раза в год;
 Исполнительный комитет. Собирается 4 раза в год;
 Секретариат — обеспечивает текущую работу БИМКО.

Основные цели 
 Защита интересов членов БИМКО;
 Разработка унифицированных документов (чартеров, коносаментов);
 Выпуск и разработка публикаций, электронных баз данных;
 Проведение учебных курсов и семинаров.

См. также 
 Международная морская организация
 Международный морской комитет

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт БИМКО

Морское право
Международные юридические организации
Международные экономические организации